DFK steht als Abkürzung für:

 Demokratisch Frei Konstruktiv, eine auf kommunaler Ebene agierende Partei in der Steiermark
 Deutscher Freundschaftskreis im Bezirk Schlesien, eine Gesellschaft der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Schlesien
 Deutscher Verband für Freikörperkultur e.V., Interessenvertretung der organisierten Anhänger der Freikörperkultur (FKK)
 Deutsches Forum für Kunstgeschichte, 1997 in Paris eingerichtet, um der deutschen Frankreichforschung sowie der französischen Deutschlandforschung einen institutionellen Rahmen zu geben und zugleich den internationalen kunstwissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern
 Deutsches Friedenskartell, Dachverband für die meisten Organisationen der deutschen Friedensbewegung in der Weimarer Republik
 DFK International, ein weltweiter Verbund von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien
 Die Führungskräfte, bundesweit agierender Berufsverband von Fach- und Führungskräften
 Digitale Flurkarte, enthält die parzellenscharfe Darstellung der Liegenschaften
 Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention, eine gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts, Sitz und Geschäftsstelle in Bonn
 VEB Deutsches Fischkombinat, Fischkombinat der DDR (1950–1989)

DFK